Аблов Антон Васильович (1905—1978) — хімік-неорганік, Академік АН Молдовської РСР (1961).
 Аблов Євгеній Валерійович — український суддя.

 Аблова Раїса Тимофіївна (16 вересня 1923) — російський історик. Доктор історичних наук. Професор.